Kureń (z ukr. курінь – „krąg, obozowisko”)
 kureń – w dawnej Ukrainie wielki drewniany budynek mieszkalny
 kureń – także: kurna chata

 kureń – kozacki oddział pod wodzą atamana na Ukrainie Zaporoskiej
 kureń – pododdział Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Ukraińskiej Armii Halickiej, Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiadający batalionowi
 kureń – jednostka administracyjno-wojskowa Siczy Zaporoskiej
 kureń – jednostka organizacyjna Płastu